Бурд () — еврейская фамилия.

 Бурд, Александр Павлович (псевдонимы Бурд-Восходов, А. П. Буров; 1876—1956 или 1967) — русский писатель, драматург, переводчик.
 Бурд, Владимир Шепселевич (1938—2017) — советский и российский математик.
 Бурд, Лазарь Евсеевич (1937—2020) — советский футболист.

 Башшар ибн Бурд (Башшар сын Бурда, 714—783) — арабский поэт.